Niemcy:
 Borken – dzielnica Meppen
 Borken – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Borken – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Północna Westfalia, siedziba powiatu Borken
 Borken (Hessen) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder